Matti Keinonen (né le  à Tampere en Finlande et mort le  à Uusikaupunki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1960, il commence sa carrière avec les Lukko Rauma dans la SM-sarja qui est alors le plus haut niveau de compétition de hockey sur glace en Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1960-1961 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||7 ||7 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Lukko Rauma || SM-sarja ||17 ||7 ||7 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||19 ||6 ||25 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||20 ||7 ||27 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1964-1965 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||14 ||7 ||21 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || RU-38 || SM-sarja ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || RU-38 || SM-sarja ||22 ||26 ||17 ||43 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Lukko Rauma || Division 2 ||11 ||13 ||8 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Lukko Rauma || SM-sarja ||22 ||20 ||14 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Lukko Rauma || SM-sarja ||22 ||14 ||14 ||28 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Jokerit Helsinki || SM-sarja ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Jokerit Helsinki || SM-sarja ||32 ||15 ||13 ||28 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Jokerit Helsinki || SM-sarja ||36 ||25 ||16 ||41 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Jokerit Helsinki || SM-sarja ||36 ||16 ||15 ||31 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Jokerit Helsinki || SM-sarja ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || TPS Turku || SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1941
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Lukko Rauma
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Décès à 80 ans
Décès en Finlande
Décès en novembre 2021